Паисов — русская фамилия. Известные носители:
 Паисов, Иван Васильевич (1894—1974) — российский советский металлург
 Паисов, Юрий Иванович (1939—2021) — российский музыковед, экс-супруг Т. А. Чудовой. Их дети:
 Паисов, Иван Юрьевич — российский гобоист
 Паисов, Антон Юрьевич — российский флейтист

Примечания